Языки́ Австра́лии — языки, используемые населением страны Австралии. Наиболее распространённым языком Австралии является австралийский вариант английского языка; число говорящих на нём составляет 15,5 млн человек. Следующие по распространённости языки Австралии: итальянский (317 тысяч), греческий (252 тысячи), кантонский (245 тысяч), арабский (244 тысячи), путунхуа (220 тысяч), вьетнамский (195 тысяч) и испанский (98 тысяч).

Языки австралийских аборигенов 

Коренное население — австралийские аборигены — говорят на австралийских языках, которые делятся на большое количество языковых семей и групп. Несмотря на большое количество языков, общее число говорящих на них невелико — не более 56 тысяч человек. Наиболее крупный язык — «язык Западной пустыни» (более 7000 говорящих), делящийся на множество диалектов. Крупнейшая языковая семья — пама-ньюнга, занимающая 7/8 континента.

Ссылки 
 Все 390 языков Австралии на Ethnologue

Примечания 

Языки Австралии
Списки:Австралия